Старинка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старинка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Старинка — деревня в Ушачском районе Витебской области, Жарский сельсовет.
 Старинка — деревня в Ушачском районе Витебской области, Сорочинский сельсовет
 Старинка — хутор в Вилейском районе Минской области.
 Старинка — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Старинка — деревня в Горецкий район Могилёвской области.
 Старинка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Старинка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Старинка — село в Называевском районе Омской области.
 Старинка — деревня в Рославльском районе Смоленской области, Рославлькое сельское поселение.
 Старинка — деревня в Рославльском районе Смоленской области, Екимовичское сельское поселение.
 Старинка — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Старинка — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Восточная Старинка
 Западная Старинка
 Малая Старинка